Kankena steht für:

 Tanne Kankena (?–1461), ostfriesischer Häuptling zu Wittmund und Dornum
 Eger Kankena, ostfriesischer Häuptling
 Hicko Kankena, ostfriesischer Häuptling